Aristides Bastidas — município venezuelano de Yaracuy
 Micaela Bastidas (distrito) — distrito no Peru
 Rodrigo de Bastidas — conquistador espanhol

Ver também
 Bastida (desambiguação)

Desambiguações de topônimos